Асін — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса
 Асін — ван Пекче